

Населені пункти та їхні частини
 Сулішув — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Сулішув — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Сулішув — частина міста Єдліна-Здруй в Валбжиському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки